André Sonko (1944-), homme politique sénégalais ;
 Edrissa Sonko (1980-), footballeur gambien ;
 Ibrahima Sonko (1981-), footballeur sénégalais ;
 Khadija Sonko (1997-), judokate sénégalaise ;
 Moses Sonko (1983-), joueur de basket-ball gambien ;
 Moustapha Sonko (1972-), joueur de basket-ball français ;
 Ousmane Sonko (1974-), homme politique sénégalais ;
 Rokhayatou Sonko (1988-), lutteuse sénégalaise.

Homonymie de patronyme
Patronyme gambien
Patronyme sénégalais